Aiton puede referirse a:

Personas 
 Abreviatura científica del botánico William Aiton (1731-1793).

Sitios 

 Aiton, comuna francesa en Saboya.

 Aiton, municipio de Rumania en el distrito de Cluj.